Stenby kan syfta på:

 Stenby, Adelsö – ett område på Adelsön, Stockholm
 Västra Stenby – Östergötland
 Östra Stenby – Östergötland
 Stenby fornborg – Södermanland
 Stenby, Västerås – ett område i Västerås
 Stenbyn, Årjängs kommun - ort

Se även
 Stenby socken